Джейкоб (Джейк) Неруински (; , Лоренсвилл, Нью-Джерси, США) — американский футболист, правый защитник клуба «Сент-Луис Сити».

Карьера

Молодёжная карьера 
Во время обучения в Коннектикутском университете в 2013—2016 годах Неруински играл за университетскую футбольную команду в Национальной ассоциации студенческого спорта.

Клубная карьера 
13 января 2017 года на Супердрафте MLS 2017 Неруински был выбран в первом раунде под общим седьмым номером клубом «Ванкувер Уайткэпс». 9 февраля 2017 года клуб подписал с ним однолетний контракт с опцией продления ещё на три года. Его профессиональный дебют состоялся 22 февраля 2017 года в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2016/17 против «Нью-Йорк Ред Буллз». В MLS он дебютировал 11 марта 2017 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс». 25 марта 2017 года, в день старта сезона в USL, Неруински был заявлен в фарм-клуб «Уайткэпс 2», и в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси II» вышел в стартовом составе. 9 февраля 2018 года Неруински подписал с «Ванкувер Уайткэпс» новый контракт до конца 2019 года с опцией продления ещё на два года. 24 августа 2019 года в матче против «Сан-Хосе Эртквейкс» забил свой первый гол в профессиональной карьере.

28 ноября 2022 года подписал контракт с клубом «Сент-Луис Сити», дебютирующим в MLS в сезоне 2023.

Международная карьера 
В августе 2015 года Неруински принимал участие в тренировочном лагере сборной США до 23 лет для футболистов-студентов.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Коннектикутского университета
Футболисты США
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Уайткэпс 2»